Wladimir Kusmin ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Borissowitsch Kusmin (* 1955), russischer Rockmusiker
 Wladimir Iljitsch Kusmin (1918–1994), sowjetischer Bauingenieur, Diplomat und Künstler